Oblina, oflis – rodzaj zaokrąglenia powierzchni okrągłego drewna, która występuje w określonych materiałach tartych obrzynanych w miejscach, gdzie powinna znajdować się ostra krawędź.

Technologia obróbki drewna